Пол Манафорт (молодший) ( — американський лобіст і політичний консультант.
 Пол Джон Манафорт-старший — колишній мер Нью-Брітена.
Багатозначні терміни